Plusieurs églises en Russie ont été nommées église de l’Élévation-de-la-Croix ou église de l’Exaltation-de-la-Croix en référence à l’Élévation de la Sainte Croix :
 l’église de l’Élévation-de-la-Croix d’Irkoutsk ;
 l’église de l’Élévation-de-la-Croix de Saint-Pétersbourg ;
 l’église de l’Élévation-de-la-Croix de Tobolsk.